Esperance es una voz francesa que significa "esperanza". Puede referirse a:

Lugares
 Esperance, una villa en el estado estadounidense de Nueva York.
 Esperance, un pueblo en el estado estadounidense de Nueva York.
 Esperance, una ciudad en el estado australiano de Australia Occidental.

Deportes 

 Espérance Sportive de Tunis, un club deportivo de la ciudad de Túnez.
 Espérance Sportive Troyes Aube Champagne, un club de fútbol de Troyes, Francia.
 Espérance Sportive de Zarzis, un club de fútbol de la ciudad de Zarzis, Túnez.